Osoby o tym nazwisku:
 Jean Dufaux (ur. 1949) – belgijski scenarzysta komiksowy i dziennikarz
 Laurent Dufaux (ur. 1969) – szwajcarski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Louis Dufaux (1931–2011) – francuski katolicki duchowny